Speidel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Speidel (1858–1912), bayerischer Generalleutnant, Generalintendant des Hoftheaters 
 Berthold Speidel (1912–1988), deutscher Agrarwissenschaftler
 Else Speidel-Haeberle (1877–1937), deutsche Schauspielerin
 Emil Speidel (1859–1938), deutscher Forstwissenschaftler
 Ernst Speidel (1879–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Speidel (1868–1937), deutscher Bergbauunternehmer
 Gerhard Speidel (1923–1992), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer

 Joachim Speidel (* 1947), deutscher Ingenieur und Professor für Nachrichtenübertragung
 Joseph Gottlob Speidel (1797–1856), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Jutta Speidel (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Leni Speidel (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Speidel (1830–1906), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Manfred Speidel (* 1938), deutscher Architekt und Architekturtheoretiker
 Maximilian von Speidel (1856–1943), deutscher General der Kavallerie
 

 Rosa Speidel (* 1943), deutsche Autorin von Lyrik und Prosa
 Sontraud Speidel (* 1944), deutsche Pianistin und Pädagogin
 Uwe Speidel (* 1971), deutscher Fußballtrainer
 

Speidel ist der Name folgender Unternehmen:
 Paul Speidel, Schweizer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Speitel